Les Chapelles (Savoie)
ook:
Les Chapelles-Bourbon,  Seine-et-Marne
Javron-les-Chapelles, Mayenne
Les Grandes-Chapelles, Aube